Ristomatti Hakola (ur. 15 kwietnia 1991 w Kankaanpää) – fiński biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw świata, zawodnik klubu Jamin Janne.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ristomatti Hakola pojawił się 20 grudnia 2008 roku, podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Vuokatti, gdzie zajął 90. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Nigdy nie wziął udziału w mistrzostwach świata juniorów, w 2014 roku wystartował jednak na mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme w 2014 roku, zajmując 41. miejsce w sprincie techniką dowolną. Brał także udział w rozgrywanych rok później mistrzostwach świata młodzieżowców w Ałmaty, gdzie jego najlepszym wynikiem było piętnaste miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 marca 2012 roku w Lahti, gdzie zajął 74. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 1 marca 2014 roku w Lahti, zajmując 10. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Były to jego jedyne punkty w sezonie 2013/2014, który ukończył na 117. pozycji w klasyfikacji generalnej. W lutym 2015 roku brał udział w mistrzostwach świata w Falun, zajmując dziewiąte miejsce w sprincie techniką klasyczną oraz 38. miejsce na dystansie 50 km klasykiem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Hakola nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1991